Die 31. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  31. Division (Deutsches Kaiserreich), eine Infanteriedivision des Deutschen Kaiserreichs
  31. Infanterie-Division (Wehrmacht), eine Infanterie-Division der Wehrmacht
  31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division, eine Division der Waffen-SS
  31. Division (Königreich Italien)
  31. Division (Japanisches Kaiserreich), eine Infanteriedivision des Kaiserlich Japanischen Heeres
  31. Infanterietruppendivision, Verband der k.u.k. Armee
  31. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  31. Schützendivision (Sowjetunion), eine Infanteriedivision der Roten Armee
  31. Garde-Schützendivision (Sowjetunion), eine Infanteriedivision der Roten Armee
  31st Division (Vereinigtes Königreich), eine Infanteriedivision der British Army
  31st Infantry Division, eine Infanteriedivision der United States Army
  31. Division (Commonwealth der Philippinen), verteidigte Nord-Luzon während des Pazifikkrieges 
  31. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  31. Kavalleriedivision (Sowjetunion), eine Kavalleriedivision der Roten Armee

Gepanzerte Verbände 
  31st Indian Armoured Division (British Indian Army), eine Panzerdivision der British Indian Army
  31. Panzerdivision (Israel), eine israelische Panzerdivision
  31. Panzerdivision (Sowjetunion), eine Panzerdivision der Roten Armee

Verbände Luftstreitkräfte 
  31st Air Division (Vereinigte Staaten), ein Verband der United States Air Force

Sonstige Verbände 
  31. Flak-Division, eine Division der Luftwaffe der Wehrmacht

Liste militärischer Divisionen nach Nummern